Ʝ, ʝ (J с перекрещивающим хвостиком) — буква расширенной латиницы. Является символом МФА, а также используется в языке ик в Уганде, где обозначает звук . Не стоит путать с рукописной формой латинской буквы J.

Использование 
В МФА ʝ используется для обозначения звонкого палатального спиранта.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Ссылки